Германские подводные лодки

Первая мировая война 
 U-84 (1916)
 UB-84

Вторая мировая война 
 U-84 (1941)